Pucará bezeichnet

 Pucará (Festung), Festungstyp einer frühen südamerikanischen Indianerkultur
 Pucará de Yatina, Ortschaft in der Provinz Nor Cinti, Bolivien
 Pucará (Charcas), Ortschaft im Municipio Villa Charcas in der Provinz Nor Cinti, Bolivien
 Pucará (Ayopaya), Ortschaft im Municipio Ayopaya in der Provinz Ayopaya, Bolivien
 Pucará (Municipio), Landkreis in der Provinz Vallegrande, Bolivien
 Pucará (Vallegrande), Ortschaft in der Provinz Vallegrande, Bolivien
 Pucará (Azuay), Ort in der Provinz Azuay in Ecuador
 Pucará (Entre Ríos), Ortschaft im Municipio Entre Ríos, Bolivien
 Zona Pucará, Ortschaft im Municipio Colquiri, Bolivien
 Pucará de Tilcara, Museum in Nordargentinien
 FMA Pucará, argentinisches Kampfflugzeug